SXN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sua-Pan (Botswana)
 sxn – codice ISO 639-3 della lingua sangir